Torremocha del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torremocha del Campo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Torremocha del Campo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar